Mandrágora pode referir-se a:

Mandrágora - planta
Mandrágora - Personagem principal do romance homónimo
 Mandrágora Strega - A bruxa
Mandrágora - Banda de música portuguesa
Mandrágora - uma peça de teatro de Nicolau Maquiavel.
Mandragora Scream - uma banda de metal gótico italiana.

Ver também

Desambiguação